Dueña y Señora (film, 1948), rendező Gabriel Figueroa
 Dueña y Señora (telenovella)